Ženská čtyřhra Upper Austria Ladies Linz 2019 probíhala v první polovině října 2019. Do deblové soutěže lineckého tenisového turnaje hraného na nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Kirsten Flipkensová a Johanna Larssonová, jehož členky nestartovaly společně. Larssonová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Flipkensové se měla stát Alison Van Uytvancková, ale z turnaje odstoupila pro poranění zápěstí.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Češek Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, který ve finále zdolal rakousko-švýcarskou dvojici Barbara Haasová a Xenia Knollová po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly čtvrtou společnou trofej. Krejčíková vybojovala pátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Siniakovou to bylo sedmé takové turnajové vítězství. Již postupem do finále si Češky zajistily účast na Turnaji mistryň.

Nasazení párů 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (vítězky)
  Alicja Rosolská /  Renata Voráčová (čtvrtfinále)
  Laura Siegemundová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Anna Blinkovová /  Makoto Ninomijová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2019
WTA Tour 2019